ETSA steht für:

  den ICAO-Code des Fliegerhorsts Penzing,
  die European Textile Services Association 

ETSA